Geena – personaggio delle serie a fumetti Disney PK - Paperinik New Adventures, PK² e PK - Pikappa
Geena – variante del nome proprio di persona femminile Gina